Tarrés municipi de la comarca de les Garrigues 
 Anna Tarrés i Campa (Barcelona, 1967) esportista i entrenadora de natació sincronitzada 
 Enric Tarrés Roselló, conegut com a Tarrés (Eivissa, 1990), futbolista 
 Enriqueta Tarrés (Barcelona, 1934), soprano 
 Jordi Tarrés i Sánchez (Rellinars, 1966), pilot català de trial
 Marc López i Tarrés (Barcelona, 1982), tennista
 Octavi Tarrés i Garcia (Barcelona, 1977), jugador d'hoquei patins 
 Pere Tarrés i Claret (Manresa, 1905 - Barcelona, 1950), metge i capellà, venerat com a beat 
 Pol Tarrés, diversos personatges
 Xico Tarrés (Eivissa, 1958), polític del PSIB -PSOE, alcalde d'Eivissa (1999-2007) 
 Francesc Tarrés i Marí (Eivissa, 1958), polític eivissenc del PSIB -PSOE batlle d'Eivissa (1999-2007)